Die Sportklub Central European Football League 2022 war die 16. Saison der Central European Football League, einem europäischen Pokalwettbewerb im American Football. Am Wettbewerb nahmen 13 Mannschaften teil, darunter neun nationale Meister und der Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns. Der Wettbewerb begann am 2. April 2022, das CEFL Bowl XVI genannte Finale wurde am 25. Juni 2022 in Schwäbisch Hall zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Panthers Parma ausgetragen.

Teilnehmer

Modus 
Gespielt wurde im KO-Modus. Schwäbisch Hall, Calanda und Parma waren für die zweite Runde gesetzt. Die ersten Runden wurden regional eingeteilt.

Spiele

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

CEFL Bowl 
Der CEFL Bowl fand am 25. Juni 2022 in Schwäbisch Hall statt.

CEFL Cup 
Zum vierten Mal wird der CEFL Cup für schwächere Mannschaften aus Osteuropa ausgetragen. Teilnehmer sind:

Die ursprünglich gemeldeten Banat Bulls (Serbischer Vizemeister) zogen zurück.

CEFL Cup IV 
Im Finale standen sich die Fehérvár Enthroners und die Prague Lions gegenüber. Das Team aus Ungarn konnte sich knapp durchsetzen.

Weblinks 
 Website der CEFL

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2022
2022